Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 197001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 2003 do 11 września 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

197001-197100

197101-197200

197201-197300

197301-197400

197401-197500

197501-197600

197601-197700

197701-197800

197801-197900

197901-198000

Przypisy 

Lista planetoid 197001-198000